Government of Ireland Act steht für folgende britischen Gesetze:

 Government of Ireland Act (1914)
 Government of Ireland Act (1920)